Het WTA-tennistoernooi van Estoril (officieel Estoril Open) van 2001 vond plaats van 9 tot en met 15 april 2001 in de Portugese plaats Estoril. Het was de vijfde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Estoril 2001. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Duitse titelverdedigster Anke Huber strandde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Ángeles Montolio uit Spanje won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Russische kwalificante Jelena Bovina in drie sets. Montolio wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Justine Henin was het derde reekshoofd – zij bereikte de halve finale, waarin zij werd uit­ge­schakeld door de latere winnares.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Alexandra Fusai en Rita Grande, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Květa Hrdličková en Barbara Rittner won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij de als derde geplaatste Sloveense titelverdedigsters Tina Križan en Katarina Srebotnik in drie sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Tsjechische Hrdličková had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere part­ner; de Duitse Rittner ook één.

Het Belgische koppel Els Callens en Justine Henin verloor meteen hun openingspartij.

De Nederlandse Kristie Boogert had zich met Magüi Serna (Spanje) ingeschreven – zij waren het nummer vier op de plaatsingslijst, maar meldden zich kort voor aanvang van het toernooi af.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Estoril 2001
Estoril